

Релігія 

Даниїл та Кир біля ідола Бела — біблійний сюжет з Книги пророка Даниїла (XIV, 1–43), що входить у Старий Заповіт.

Мистецтво 

Даниїл та Кир біля ідола Бела — картина голландського живописця Рембрандта ван Рейна
Даниїл та Кир біля ідола Бела — картина німецького живописця 
Даниїл та Кир біля ідола Бела — картина польського живописця Бартоломея Стробеля
Даниїл та Кир біля ідола Бела — картина  фламандського живописця